Busching ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Busching (1956–2013), deutscher Komponist
 Claudia Busching (geb. 1954), deutsche Malerin
 Paul Busching (1877–1945), deutscher Volkswirtschaftler und Wohnungsreformer

Siehe auch:
 Büsching